Tomás Fernández puede referir a:

 Tomás Fernández (1915-), futbolista cubano.
 Tomás Ramón Fernández (1941-), jurista español.
 Tomás Fernández Valentí (1964-), crítico de cine español.